Möller-Brücke oder auch Möllerbrücke bezeichnet 

 ganz allgemein Brücken die auf dem Prinzip des Hängegurtträgers von Max Möller beruhen, siehe Hängegurtträger

 verschiedene nach diesem Prinzip errichtete Brücken
 eine Brücke im Kämkerhorst, siehe Möllerbrücke (Calvörde)
 eine Fuhnebrücke in Baalberge, siehe Möller-Brücke (Fuhne)

 einen Dortmunder Bahnhof, siehe Bahnhof Dortmund Möllerbrücke